Maloyaroslavets Segunda  (ucraniano: Малоярославець Другий) es un pueblo del Raión de Bolhrad en el Óblast de Odesa de Ucrania. Según el censo de 2001, tiene una población de 707 habitantes.

Véase también
 Maloyaroslavets Primera

Enlaces externos 

Localidades del Raión de Bolhrad